Oodweyne (somalisch Codweyne, auch Odweina, Odweine, Odweyne, Oodweeyne, Oodweyne oder Ōdwēyne geschrieben) ist ein Ort im Norden Somalias. Der Ort ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts und hat ca. 3.400 Einwohner.

Oodweyne liegt in der Region Togdheer, die seit Gründung des international nicht anerkannten Somaliland von diesem beansprucht und auch faktisch verwaltet wird.

Geographie 

Das umliegende Gebiet ist überwiegend ländlich geprägt. Die nächsten Ballungszentren sind Burao, der Verwaltungssitz der Region etwa 57 km im Osten und die Hauptstadt Somaliands Hargeysa, ca. 125 km westlich in der benachbarten Region Woqooyi Galbeed.

Klima

Geschichte 
Durch seine strategische Lage war der Ort mehrfach Kriegsschauplatz während der somalischen Rebellion (1986–1992) gegen Siad Barre und diente als Militärbasis für Truppen der Somalischen Nationalarmee (SNA). Im Jahr 1989 kam es in der Stadt zu Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Milizen der Somalischen Nationalen Bewegung (SNM). Landminen aus diesem Konflikt erschweren auch heute noch den Gütertransport oder den Ausbau von Straßen und Wegen in der Region.

Bekannte Einwohner 
Mohammed Haji Ibrahim Egal (1928–2002), zweimaliger Premierminister von Somalia und zweiter Präsident von Somaliland.

Einzelnachweise 

Ort in Somaliland
Ort in Afrika